Fundació Thomson Reuters (del seu nom en anglès Thomson Reuters Foundation), organització sense ànim de lucre promoguda per Thomson Reuters
 TRF (banda) (de l'acrònim en anglès TK Rave Factory), conjunt de J-pop del Japó
 TRF Limited (de l'acrònim de Tata-Robins-Fraser), empresa de maquinària filial de Tata Group de l'Índia
 TRF1 (de l'acrònim en francès TRacté F1), obús remolcat desenvolupat a França
 Hormona alliberadora de tirotropina (del seu nom en anglès Thyrotropin-Releasing Factor), neurohormona produïda a l'hipotàlem
 Receptor de ràdio freqüència sintonitzada (del seu nom en anglès Tuned Radio Frequency), model de receptor de ràdio amb vàlvules
 TRF també és el codi IATA de l'Aeroport de Sandefjord-Torp, aeroport de la zona d'Oslo, a Noruega
 trf també és l'abreviatura de Transfusion, revista científica especialitzada en medicina transfusional